Planta o pis, superfície horitzontal d'un edifici
 Apartament o pis, habitatge que forma part d'un edifici de més d'una planta
 Pis, municipi occità
 Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Llei i Justícia, partit polític de Polònia